A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a vívás női egyéni párbajtőr versenyszámát augusztus 13-án rendezték.

A versenyszámot egy ötkörös egyenes kieséses rendszerben rendezték, ahol a két elődöntő vesztese megmérkőzött a bronzéremért. Egy mérkőzés (asszó) addig tartott, míg a szemben álló felek valamelyike el nem érte a tizenöt találatot (tust), vagy le nem telt a háromszor három perces vívóidő. Ha a kilenc perc letelte után egyik vívó sem érte el a tizenöt tust, akkor az nyert, aki több találatot vitt be. Ha a két versenyző ugyanannyi tust ért el, akkor következett egy egyperces ráadás, az úgynevezett „hirtelen halál”, ahol ha valamelyik vívó találatot ért el, akkor megnyerte az asszót, azonban a hosszabbítás megkezdése előtt egy számítógép sorsolással eldöntötte, hogy melyik fél lesz a „kedvezményezett”. Abban az esetben, ha a hosszabbításban nem sikerült egyik félnek sem tust bevinnie, akkor a kedvezményezett vívó nyerte meg a mérkőzést.

Mérkőzések 
Minden időpont helyi, pekingi idő szerint van megadva (UTC+8).

Felső ág

Alsó ág

Négyes döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Vívás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon